

Cinéma et télévision 
 The Day After est un film américain réalisé par Frank Powell en 1909.
 The Day After est le titre original du téléfilm américain Le Jour d'après, réalisé par Nicholas Meyer en 1983.
 The Day After Tomorrow est le titre original du film américain Le Jour d'après, réalisé par Roland Emmerich en 2004.
 The Day After (Geu-hu), un film dramatique sud-coréen réalisé par Hong Sang-soo et sorti en 2017

Musique 
 The Day After est un album de Twista (2005).
 Day After Tomorrow est un groupe de J-pop.